Dunlop World Challenge 2008 — дебютный розыгрыш ежегодного профессионального международного теннисного турнира, проводимый ITF в рамках своего женского тура и ATP в рамках своего тура Challenger в японском городе Тоёта, префектура Айти.

Соревнования прошли с 24 по 30 ноября на крытых ковровых кортах комплекса Sky Hall Toyota.

Соревнования

Одиночные турниры

Мужчины 

 Го Соэда обыграл  Ли Хён Тхэка со счётом 6:2, 7:6(7).

Женщины 

 Аюми Морита обыграла  Ксению Лыкину со счётом 6:1, 6:3.
 Аюми Морита выигрывает 3-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в туре федерации.

Парные турниры

Мужчины 

 Фредерик Нильсен /  Айсам-уль-Хак Куреши обыграли  Чжэнь Ти /  Гжегожа Панфила со счётом 7:5, 6:3.

Женщины 

 Эмма Лайне /  Мелани Саут обыграли  Кимико Датэ-Крумм /  Хань Синьюнь со счётом 6:1, 7:5.

См. также 
 Dunlop World Challenge
 Цикл женских турниров ITF 2008

Ссылки 
 Официальный сайт

 
 

Япония
Теннис
Ноябрь 2008 года
2008